Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XI. Gesetzgebungsperiode begann am 30. März 1966 und endete am 31. März 1970. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XI. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

11